Аксарка:

 Аксарка — посёлок, центр Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа России.
 Аксарка — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО.